Václavovice ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Václavovice, Gemeinde im Okres Ostrava-město
 Václavovice (Klimkovice), Ortsteil von Klimkovice, Okres Ostrava-město
 Václavovice (Bedihošť), Ortslage der Gemeinde Bedihošť, Okres Prostějov